Amerikai Egyesült Államok
Orange (Connecticut)
Orange (Kalifornia)
Orange (Massachusetts)
Orange (New Jersey)
Orange (Texas)
Orange (Virginia)
 Ausztrália
Orange, település Új-Dél-Wales tartományban
 Franciaország
Orange, település Vaucluse megyében
Egyéb
Orange (telekommunikációs cég)
Orange SA, mobilszolgáltató Franciaországban, Hollandiában, Liechtensteinben, Spanyolországban és Svájcban
Orange Polska, mobilszolgáltató Lengyelországban
Orange România, mobilszolgáltató Romániában
Orange Slovensko, mobilszolgáltató Szlovákiában
Orange, az Orange Range japán együttes albuma
Lásd még Orange megye (egyértelműsítő lap)